El Club de Gimnasia y Tiro es un club fundado el 29 de noviembre de 1902 en Salta, Argentina con el nombre de Club Atlético Salteño. Su principal actividad es el fútbol profesional masculino,  participando en el Torneo Federal A, tercera división del fútbol argentino (y primera para los clubes indirectamente afiliados a la AFA).

Es el segundo club salteño más antiguo, por detrás del Club Atlético Libertad (fundado el 12 de marzo de 1901) y tercero del NOA, es uno de los clubes con mayor infraestructura del país y del norte argentino. Con más de 5000 socios, entre sus actividades, además del fútbol se destacan vóley, básquet, rugby,   natación, arqueria, tenis, pádel ,hockey y pelota paleta. Cuenta también con un gimnasio y canchas de fútbol de césped sintético en el predio de la calle Vicente López.

En el ámbito del fútbol, es el único equipo salteño que jugó en Primera División desde que los equipos indirectamente afiliados se incorporaron al régimen de ascensos y descensos, a través de la creación del Campeonato Nacional B. Participó de las temporadas 1993-94 y 1997-98.

Es también, el único equipo del norte argentino que obtuvo el premio al mejor equipo del interior y es el único equipo salteño que participó de un torneo internacional, la Copa Antonio Labán - Santiago 1994, organizada por el Colo-Colo de Chile, al que derrotó por 1 a 0, con la participación de Barcelona de Ecuador y Universitario de Perú. Disputó, asimismo, varios amistosos internacionales enfrentando, entre otros, a Nacional de Montevideo con el que empató 1 a 1, a Blooming de Santa Cruz de la Sierra, al que venció 2 a 0 y a The Strongest en La Paz donde cayó por 3 a 1 el 7 de mayo de 1930.

Posee el segundo récord a nivel nacional de partidos invicto como local, contando 49 entre Torneos de AFA (Argentino B) y Copa Argentina (entre 2009 y 2011). Además ostenta el récord de mayor cantidad de puntos conseguidos en la fase regular del Torneo Argentino B (50) en la temporada 2010-11. Sumado a esto, en dicha temporada, fue declarado el mejor equipo argentino a nivel país en cuanto a efectividad, ganando más del 70% de los puntos en juego. Luego se coronó con el ascenso.

Asimismo en la especialidad rugby, es el único equipo salteño campeón del Torneo Regional del Noroeste en el año 1999, primer torneo que agrupó a los equipos del noroeste del país.

Historia 

La idea de formar un club se materializó el 29 de noviembre de  1902, encabezada por un grupo de entusiastas seguidores de don José Eustaquio Alderete, reunidas en el Gran Hotel, ubicado en las calles España y Zuviría. Más de 100 personas se reunieron en el bar del Hotel para formar el Club Atlético Salteño. Rápidamente se formó una comisión directiva provisoria, proclamando presidente a Francisco Alsina.

El primer nombre del club fue Club Atlético Salteño, y se cambió a Gimnasia y Tiro porque justamente se desarrollaban allí esas actividades. El tiro se practicaba en las torres de la esquina de Vicente López y Entre Ríos, encima del salón bufé. De ahí arriba se disparaba hacia los blancos que estaban en el cerro, se hacía gimnasia en un salón al lado de donde hoy se encuentran las canchas de pádel, y también se hacía esgrima.

En fútbol, los primeros ensayos fueron practicados en un campito entre las calles Ameghino, Pueyrredón, Zuviría y O’Higgins.  Más adelante se trasladaron al Campo de Las Talitas, ubicado en la zona de Zuviría, Güemes, Santiago del Estero y Deán Funes. Poco después, el Dr. Manuel Anzoátegui donó el predio que ocupa actualmente el club.

A principios de los años 90 adquiere un predio en el barrio Limache , donde actualmente practican las  divisiones inferiores.

Logros y distinciones 

Gimnasia y Tiro fue campeón en 19 oportunidades del torneo Anual de la Liga Salteña de Fútbol (1937, 1939, 1942, 1943, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1958, 1960, 1977, 1980, 1984, 1989, 1990, 1998, 2008), participó en dos campeonatos Nacionales (1979-1981), campeón en el Confraternidad en 1991. Sus máximos logros futbolísticos los logró en la década del '90. En 1992 asciende a la Primera B Nacional al vencer en la final del Torneo Zonal Noroeste a Gimnasia y Esgrima de Jujuy (global de 6 a 4). Tras una destacada actuación en el Torneo Nacional B 1992-93, asciende a Primera División, coronándose campeón del Octogonal tras ganar la final al equipo de Central Córdoba de Rosario. Se mantuvo sólo una temporada en la máxima categoría (93-94), donde llegó a ser puntero tras vencer a Gimnasia y Esgrima de La Plata como visitante en la 5ª fecha del Torneo Clausura de 1994. La revista El Gráfico (la más importante del país) tituló "Salta en Punta". Jugó 38 partidos.

Obtuvo otro ascenso a la mayor categoría del fútbol argentino en el torneo Primera B Nacional 1996-97, tras derrotar en la serie final a Talleres de Córdoba, definiendo la serie como visitante en el Chateau Carreras, habiendo eliminado en semifinales a Belgrano de Córdoba y en cuartos a Chaco For Ever.
Participó de la segunda división argentina hasta el año 2000 en el que descendió al Torneo Argentino A, donde se mantuvo hasta 2005, año en el cual descendió a la cuarta división, el Torneo Argentino B.

En este campeonato se mantuvo siendo protagonista la mayoría de las veces pero no pudiendo ascender hasta la temporada 2010/2011 en la que rompiendo récords de puntos en fase regular y aplastando a sus rivales en las sucesivas fases pudo volver al Torneo Argentino A. Ostenta el récord de mayor cantidad de puntos conseguidos en la fase regular del Torneo Argentino B (50), conseguido en la temporada 2010/2011. Sumado a esto, en dicha temporada, fue declarado el 4º mejor equipo argentino a nivel país en cuanto a efectividad, ganando más del 70% de los puntos en juego.

El Club Gimnasia y Tiro ha sido distinguido con el premio "Jorge Propatto" del Ce.P.A. (Centro de Periodistas de la AFA) como "Mejor Equipo del Interior" el 29 de septiembre de 1997, organizado por el Instituto Bonaerense de Deportes y TyC Sports.

Participaciones en la Copa Argentina 

Participó en la Copa Argentina 2011/12 iniciando su periplo en 1º fase, derrotando a San Jorge de Tucumán por un resultado de 2-0. Luego jugó con su clásico rival, Juventud Antoniana con el que empató 0-0 en los 90 minutos de partido pero derrotó 5-4 en la tanda de penales. Ya en tercera fase cayó derrotado por un marcador de 2-4 frente a Central Norte de Salta.

En 2015/16 derrotó entre otros, nuevamente a Juventud Antoniana, quedando eliminado con Altos Hornos Zapla. En 2016 eliminó por dos a uno (resultado global) a Central Norte de Salta, quedando eliminado en 32 avos de final frente a Racing Club de Avellaneda, tras perder por 2 a 0, con goles de Marcos Acuña y Lisandro López marcados en los últimos 5 minutos del partido.

En la Copa Argentina de la temporada 2017, tras eliminar a Altos Hornos Zapla en partidos de ida y vuelta con un global de seis a uno (3 a 0 en Palpalá y 3 a 1 en Salta), clasificó a 32 avos de final donde enfrentó a Boca Juniors con un resultado final en favor del Xeneixe por cinco tantos contra cero.

En la Copa 2019 eliminó a Juventud Antoniana y a Altos Hornos Zapla, siendo derrotado nuevamente en 32avos de final por 1 a 0 con gol de Nicolás Fernández por el subcampeón del fútbol argentino de esa temporada, Defensa y Justicia

Partidos Destacados

Nacional 1979 1-0 a Quilmes Clausura 1993 1-0 a Banfield Apertura 1993 2-0 a Velez Sarsfield; 1-0 a Huracán; 1-0 a Rosario Central Clausura 1994 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata Apertura 1997 1-0 a Argentinos Jrs.; 2-0 a Newell's Old Boys Clausura 1998 2-0 a Colón

Estadio 

El Gigante del Norte, también llamado el Monumental de la Vicente López, fue construido en los años 20. Está emplazado en el cruce de las calles Leguizamón y Vicente López, en el perímetro que completan Entre Ríos y Virrey Toledo, y es el primer estadio de Salta. Cuenta con capacidad para 25.000 espectadores aproximadamente.

El fútbol era una actividad más, pero fue creciendo mucho, y aproximadamente 20 años después de la fundación del club, Michel Torino construyó la cancha, en el exacto lugar de donde esta ahora (ubicado entre las calles Leguizamón, Vicente López, Av. Virrey Toledo y Av. Entre Ríos). La platea alta actual es tal cual la construyeron entonces. Es decir, tiene casi un siglo. Unos diez años después (década del 30) se hizo la vieja popular de la Virrey Toledo, que en el año 1994 se tira abajo para levantar la actual, del doble de capacidad. La tribuna popular, conocida como "bandeja Leguizamón" fue construida en esos años también. Atrás de los arcos había montículos de tierra que hacían de tribuna, hasta que en los años '80, se hace las dos populares actuales y lo que llamamos platea baja. Los vestuarios siempre fueron abajo de la platea. Pocos saben que a la vuelta de la cancha había un óvalo, que servía para hacer carreras de karting, carreras de bicicleta, etc.

Luego de las diferentes refacciones que se efectuaron al estadio en 1994, este pasó a ser el estadio más grande del Norte. El récord de asistencia en un partido de fútbol disputado en el norte de Argentina se alcanzó varias veces, la primera cuando la Selección argentina de Diego Maradona jugó un amistoso el 20 de abril de 1994 versus Marruecos, y después similar cantidad de gente llenó el estadio en los partidos contra Boca Juniors y River Plate en la temporada 97/98 de la Primera División que Gimnasia disputó. Actualmente tiene una capacidad para 25.000 personas.

Ultimo gol de Diego Maradona en tierras argentinas 

El estadio de Gimnasia y Tiro es testigo de un hecho histórico para el fútbol mundial: el último partido y gol de Diego Armando Maradona con la camiseta de la selección Argentina ante su público.
De cara al campeonato mundial de 1994 en los Estados Unidos, el seleccionado viajó a Salta para jugar un partido amistoso que agitó la tranquilidad de la provincia el 20 de abril de 1994

El marco estaba dado por la remodelación del estadio de Gimnasia y Tiro, que gracias a su permanencia en la primera división, lograba alzar una gran obra de ampliación de su capacidad. Ese andar por la máxima categoría del fútbol nacional propició un fuerte acercamiento entre dirigentes salteños con la Asociación del Fútbol Argentino, lo que facilitó la llegada de un equipo plagado de estrellas.

En este contexto, se organiza el amistoso en el estadio “El Gigante del Norte” contra el seleccionado de Marruecos, que también jugaría ese Mundial, del que se despediría en primera ronda con tres derrotas.

El partido finalizó con un categórico 3 a 1 para Argentina, con goles anotados por Abel Balbo, Maradona y Hugo Perico Pérez. El conjunto argentino dejaba el país con una sonrisa esperanzadora de cara al mundial de Estados Unidos.

Nadie hubiera imaginado que aquel partido en Salta, sería la última vez que Maradona vestiría la camiseta albiceleste en tierras argentinas con gol incluido.

El pueblo salteño podrá decir que tuvo la suerte de ser testigo de un pedazo de la historia del fútbol mundial, así como también participe activo de aquella fiebre futbolera que acompañó a la selección Argentina hasta el recordado mundial de 1994.

Uniforme 

 Uniforme titular: Camiseta blanca con franjas verticales azules, pantalón blanco, medias blancas.
 Uniforme alternativo: Camiseta azul, pantalón azul, medias azules.

Indumentaria y patrocinador

Jugadores

Plantel 2022 
 Actualizado el 02 de agosto de 2022

| colspan=7 style="background:skyblue" align=center|Arquero

|-
| colspan=7 style="background:skyblue" align=center|Defensas

|-
| colspan=7 style="background:skyblue" align=center|Mediocampistas

|-
| colspan=7 style="background:skyblue" align=center|Delanteros

Datos del club

Torneos nacionales 
 Temporadas en Primera División: 4
 Participaciones en el Torneo Nacional: 2 (1979 y 1981)
 Participaciones en el Campeonato de Primera División: 2 (1993-94 y 1997-98)
 Temporadas en segunda división: 6
 Participaciones en la Primera B Nacional: 6 (1992-93, 1994-95, 1995-1996, 1996-97, 1998-1999 y 1999-00)
 Temporadas en tercera división: 16 
 Participaciones en el Torneo del Interior: 4 (1986, 1989-1990, 1990-91 y 1991-92)
 Participaciones en los torneos Argentino A y Federal A: 12 (2000-01 a 2004-05, 2011-12 a 2019)
 Temporadas en cuarta división: 7
 Participaciones en el Argentino B: 6 (2005-06 a 2010-11)
 Participaciones en el Torneo Regional: 1 (2020)

 Participaciones en torneos reducidos por el ascenso a Primera División: 4 (1991-92, 1992-93,1994-95, y 1996-97)
 Temporadas en Copa Argentina: 8 (2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019)

 Ascensos
  1992: Ascenso al Nacional B como campeón del Torneo del Interior y ganador del Zonal Noroeste.
  1993: Ascenso a Primera División como campeón del octogonal del Nacional B.
  1997: Ascenso a Primera División como campeón del octogonal del Nacional B.
  2011: Ascenso al Torneo Argentino A como campeón del Torneo Argentino B. 
  2021: Ascenso al Torneo Federal A como campeón del Torneo Regional.
 Descensos
  1994: Descenso de Primera División al Nacional B.
  1998: Descenso de Primera División al Nacional B.
  2000: Descenso del Nacional B al Torneo Argentino A.
  2005: Descenso del Torneo Argentino A al Torneo Argentino B.
  2019: Descenso del Torneo Federal A al Torneo Regional.

Goleadas

A favor 
 En el Nacional B: 6-0 a Club Atlético Central Córdoba en 1996.
 En el Nacional B: 6-1 a All Boys en 1996.
 En el Torneo Argentino A: 6-1 a Unión (Sunchales) en 2003.
 En el Torneo Argentino A: 4-0 a Atlético Tucumán en 2004.
 En el Torneo Argentino B: 5-0 a Chaco For Ever (Resistencia) en 2008.
 En el Torneo Argentino B: 6-1 a Concepción Fútbol Club en 2010.
 En el Torneo Argentino B: 6-1 a Atlético Concepción en 2010.
 En el Torneo Argentino B: 5-0 a Atlético Policial en 2010.
 En el Torneo Argentino B: 5-1 a Club Atlético Talleres (Perico) en 2011.
 En el Torneo Argentino B: 5-1 a Atlético Concepción en 2011.
 En el Torneo Argentino B: 6-0 a Concepción Fútbol Club en 2011.

Partidos más Destacados

3-2 a Estudiantes de La Plata: Clausura 1994

En contra 
 En Primera División 1-5 frente a Independiente en Avellaneda en 1998.
 En Primera División 0-4 frente a Boca Juniors en La Boca en 1998.
 En el Torneo Argentino A: 2-6 frente a Atlético Tucumán en 2004, dejando un global de 6-6, clasificando por penales el equipo tucumano
 En el Torneo Argentino A: 0-8 frente a Club Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) en Entre Ríos en 2005 por la promoción, descendiendo al Torneo Argentino B, tras igualar 0 a 0 en el partido de vuelta (jugaron juveniles del club), dejando un global de 0 - 8.
 En el Torneo Argentino B: 0-4 frente a Club Mutual Crucero del Norte en Misiones en 2009 (fue la única caída por más de tres goles de diferencia en los seis años de permanencia en el Torneo Argentino B).
 En la Copa Argentina: 0-5 frente a Boca Juniors en Formosa en el año 2017.

Rivalidades 

Viejo clásico salteño

Con el Centro Juventud Antoniana disputa el Viejo Clásico Salteño, que es el enfrentamiento más antiguo entre equipos populares de Salta. La rivalidad entre estos incrementó aún más cuando compartieron la Primera B Nacional. Actualmente ambos militan en el Torneo Federal A, es el clásico más añejo de la provincia siendolo así desde el año 1920.

Clásico Salteño de los Torneos del Interior. 

Es el derbi disputado contra el Club Atlético Central Norte, el cual cobró notoriedad por los múltiples cruces de ambos en los Torneos del Interior, más allá de la rivalidad existente entre El Azabache y El Albo en el ámbito de la Ciudad de Salta. 

Al mismo tiempo, es el derbi que enfrenta a los dos primeros equipos salteños que llegaron a jugar en la segunda división del fútbol argentino, habiendolo hecho Central en 1986 y Gimnasia en 1992.

Otros:
 

Otros partidos que se denominan "Clásicos", son los que juega contra San Martín de Tucumán, y Gimnasia de Jujuy. Contra este último, disputa el Clásico del NOA o de los dos Gimnasia.

Palmarés

Torneos Locales

Torneos Nacionales

Referencias 

 Ficha en Ascensodelinterior.com

Enlaces externos 

 
Liga Salteña de Fútbol